Hulan kan syfta på:

Hulan, Harbin – ett stadsdistrikt i Harbin i Heilongjiang-provinsen i nordöstra Kina
Hulan, Lerums kommun – ett område i kommunen Lerum
Hulan, Hjo kommun – en småort i Hjo kommun
Hulan, Trollhättans kommun – en småort i Trollhättans kommun